Розмарі Касалс і Ілана Клосс були чинними чемпіонками, але Клосс цього разу не брали участі. Касалс грала в парі з Венді Тернбулл і у півфіналі вони поступились парі Кеті Джордан і Пола Сміт.

Кеті Джордан і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши Джоанн Расселл і Вірджинію Рузічі з рахунком 6–3, 5–7, 7–6.

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Murjani WTA Championships - Doubles
1981